Vojnovec je lahko:
 Vojnovec Kalnički (Hrvaška)
 Vojnovec Loborski (Hrvaška)